Амарагадхи () — город на западе Непала в районе Даделдхура, входящем в зону Махакали. Название города происходит от имени генерала , участвовавшего в Англо-непальской войнe.

Население по состоянию на 2011 год — 21 245 человек.

Примечания 

Города Непала